The Rumour — британская рок-группа, образованная в 1975 году в Лондоне (Англия), участниками паб-рок-групп Brinsley Schwarz, Bontemps Roulez и Ducks Deluxe. Задумывавшаяся поначалу как бэкинг-бэндом Грэма Паркера, назывались Graham Parker & the Rumour в 1977 году, не прекращая сотрудничества с фронтменом, подписали раздельный контракт с Phonogram, сократив название, и выпустили (согласно Allmusic «три альбома нововолнового панк-рок — музыки, от которой можно действительно получить удовольствие» (второй и третий из которых вышли на Stiff и Essence соответственно). Некоторое время The Rumour сопровождали в гастролях вокалиста Гарланда Джеффриса, затем сотрудничали с Карлин Картер, Ником Лоу, Рэйчел Свит и Дэйвом Эдмундсом.

The Rumour не имели большого коммерческого успеха, но пользовались огромным уважением в прессе и музыкальной среде. В 1979 году Брюс Спрингстин заявил, что Graham Parker & the Rumour — единственная группа, за билет на концерт которой он готов заплатить деньги.

Дискография

Альбомы

Graham Parker & the Rumour 
 Howlin' Wind (1976)
 Heat Treatment (1976)
 Stick To Me (1977)
 The Parkerilla (live, 1978)

The Rumour 
 Max (1977, Mercury)
 Frogs, Sprouts, Clogs & Krauts (1979, Stiff)
 Purity of Essence (1980, Stiff)

Примечания 

Рок-группы Великобритании
Группы новой волны из Великобритании
Группы паб-рока
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1975 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 1981 году
Исполнители Vertigo Records
Аккомпанирующие музыкальные коллективы